Рейс 3 может иметь следующие значения:
 Рейс 003/26 Capitol International Airways
 Рейс 003 Аэрофлота:
 3 сентября 1962 года
 13 февраля 1965 года